Плесовская — топоним:

Россия 
 Плесовская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Плесовская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Плесовская — река, приток Большого Пинюга.